Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii 2000, czwartej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2000.

Były to szóstce zawody o Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii, a trzecie w Coventry. Były to zarazem ostatnie zawody w Wielkiej Brytanii na żużlowym torze; od 2001 zawody rozgrywane są na torze tymczasowym na Millennium Stadium w walijskim Cardiff.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Martin Dugard i Lee Richardson). Ponadto kontuzjowanych Polaków: Tomasza Golloba i Rafała Dobruckiego zastąpiło dwóch zawodników kwalifikowanej rezerwy:John Jorgensen i Jason Lyons. W nawiasach podano numery stałe.

 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (11) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (10) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (16) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (2) Tomasz Gollob (Polska) (28) Jason Lyons (Australia)
 (6) Jason Crump (Australia)
 (9) Stefan Dannö (Szwecja)
 (8) Ryan Sullivan (Australia)
 (19) Peter Karlsson (Szwecja)
 (7) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (21) Todd Wiltshire (Australia)
 (4) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (3) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (18) Antonín Kasper (Czechy)
 (12) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (14) Brian Karger (Dania)
 (13) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (22) Rafał Dobrucki (Polska) (25) John Jørgensen (Dania)
 (15) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (17) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (20) Brian Andersen (Dania)
 (23) Martin Dugard (Wielka Brytania)
 (24) Lee Richardson (Wielka Brytania)

Wyniki

Opis 
Zawody zakończyły się sensacyjnym zwycięstwem startującego z dziką kartą Martina Dugarda. Powtórzył tym samym wyczyn swojego rodaka Marka Lorama sprzed roku podczas Grand Prix Szwecji. Kolejne miejsca zajęli Australijczyk Ryan Sullivan i wspomniany Mark Loram, który powrócił na samodzielne prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

Turniej o wielką nagrodę Wielkiej Brytanii obfitował w sensację. Oprócz niespodziewanego zwycięzcy, ogromnym zaskoczeniem była postawa debiutującego w GP Jasona Lyonsa. Australijczyk zajął 4 miejsce zastępując Tomasza Golloba, który uległ wypadkowi. Lyons dostał szansę startu ze względu na odmowę Jacka Golloba, który miał zastąpić swojego brata lecz odmówił, tłumacząc to małą ilością czasu na przygotowanie się do tej rundy. Rozczarowali natomiast Tony Rickardsson (6 miejsce) i Billy Hamill, który odpadł po 2 biegach.

W zawodach ze względu na kontuzję, nie wystartowali Polacy. Wzięło w nich udział za to aż 7 Brytyjczyków.

W Grand Prix zadebiutowało 2 żużlowców: Lee Richardson oraz Jason Lyons.

Klasyfikacja przejściowa 

Wielka Brytania
2000
2000 w Anglii
Sport w Coventry